Miejscowości w USA:
 Goodland – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Collier
 Goodland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Goodland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
Gminy w USA:
 Goodland (ang. Goodland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Goodland (ang. Goodland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca